Палью:

 Палью — река в Республике Коми.
 Палью — посёлок в Троицко-Печорском районе Республики Коми.